Union Station kan syfta på:

 Union station – järnvägsstationer i nordamerika som trafikeras av mer än ett bolag. Ofta kallas en stor stads centralstation för Union Station.
 Union Station, Toronto
 Union Station, Chicago
 Union Station, Kansas City
 Union Station, Los Angeles
 Union Station, Washington D.C.
 Union Station (film) – en amerikansk film från 1952
 Alison Krauss & Union Station – en amerikansk musigrupp